

France 
 Montferrat (Isère), commune française du département de l'Isère en région Rhône-Alpes.
 Montferrat (Var), commune française du département du Var  en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Le Montferrat, sommet des Pyrénées ( m)
 Montferrat, lieu-dit de la commune française de Saint-Angel dans le département du Puy-de-Dôme  en région Auvergne.
 Montferrat, hameau de la commune de Saint-Étienne-Lardeyrol dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne.

Italie 
 Montferrat (Italie) (peut être aussi Monferrat), région géographique du Piémont en Italie : Monferrato en italien
 Monferrato Ciaret, vin produit dans cette région

Voir aussi 
 Duché de Montferrat
 Catégorie : Marquis de Montferrat
  Régiment d'Infanterie de Ligne, un régiment français créé en 1584 à partir des bandes de Montferrat.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France